Квітне́вий прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Квітневий провулок — провулок у Дрогобичі.
 Квітневий провулок — провулок у Запоріжжі.
 Квітневий провулок — провулок у Києві.
 Квітневий провулок — провулок у Дніпрі.
 Квітневий провулок — провулок у Миколаєві.
 Квітневий провулок — провулок у Сімферополі.

Провулки